Флаг муниципального образования сельское поселение им. М. Горького Кавказского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4784.

Описание 
«Полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего и нижнего краёв полосы, ограниченные линиями, выгнутыми вверх; верхняя полоса — узорная, синяя, жёлтая и зелёная, в виде стилизованных еловых крон; нижняя — жёлтая; посередине полотнища, отчасти — поверх нижней полосы, размещено жёлтое изображение сидящей пумы».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение сидящей жёлтой пумы указывает на то, что в поселении расположен один из известных зоопарков Кубани, в котором наряду с другими животными и птицами проживает пума. Также изображение пумы символизирует мужество, отвагу и решимость проявленные жителями поселения при защите родной земли в разные исторические периоды.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, возрождение, здоровье и аллегорически указывает на красивые парки поселения.

Выгнутая жёлтая нижняя полоса аллегорически указывает на Жиров курган — историческую и археологическую достопримечательность поселения.

Жёлтый цвет аллегорично показывает неисчерпаемое богатство полей поселения, выращивание кубанского золота — хлеба. Жёлтый цвет (золото) символизирует сельское хозяйство, величие, богатство и процветание, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) служит символом величия, красоты, искренности и добродетели, а также аллегорически указывает на находящиеся в поселении озёра и протекающую через территорию поселения реку Челбас.

Вогнутая сине-зелёная полоса окаймлённая елеобразно (в виде крон) просечённая золотом аллегорически указывает на гордость поселения — еловую аллею в центральной усадьбе поселения.

Примечания 

Флаги с изображением ели
Кошачьи в геральдике